Премия «Сезар» за лучший монтаж фильма () вручается ежегодно французской Академией искусств и технологий кинематографа, начиная с первой церемонии в 1976 году.

Список лауреатов и номинантов

1976—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов премии «Сезар» за лучший монтаж на официальном сайте 
 Премия «Сезар» на сайте IMDb 
 Allocine.fr. César du Meilleur montage 

Сезар (кинопремия)
Сезар